Le tournoi de tennis de Boston est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1984, classée en catégorie VS Tour C3, se dispute du  au  . La finale a été reportée à lundi en raison des mauvaises conditions météorologiques.

Hana Mandlíková remporte le simple dames. En finale, elle bat Helena Suková, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Barbara Potter et Sharon Walsh.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Boston
 Saison 1984 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1984
Boston
Tennis aux États-Unis en 1984
Sport en mars 1984
Tennis en avril 1984